Partizan Minsk (bis 2009 MTZ-RIPA Minsk) war ein Fußballverein aus der belarussischen Landeshauptstadt Minsk.

Geschichte 

Der Verein entstand 2002 durch Fusion des FK MTZ (belarussisch: Менскі трактарны завод „Minsker Traktorenwerk“) mit dem FC Trudovye Rezervy-RIPO. Im Gründungsjahr gelang der Aufstieg von der dritten in die zweite belarussische Liga, ein Jahr darauf folgte der weitere Aufstieg in die höchste Spielklasse des Landes, die Wyschejschaja Liha.

Nachdem in der ersten Erstligasaison 2004 der Abstieg nur knapp vermieden wurde, schloss die Mannschaft die Spielzeiten 2005 bis 2008 jeweils zwischen Platz 3 und 5 ab. Die größten Erfolge feierte der FK MTZ-RIPA jedoch im belarussischen Pokal, den er in den Jahren 2005 und 2008 gewann. Anfang 2010 erfolgte die Umbenennung in Partizan Minsk. Die Ligasaison 2010 beendete der Verein auf dem letzten Platz und stieg in die zweitklassige Perschaja Liha ab. Dort gelang in der Saison 2011 mit einem 2. Platz und einem Sieg in der anschließenden Aufstiegsrelegation gegen den FK Wizebsk der sportliche Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse. Jedoch erhielt Partizan Minsk nach dem Rückzug eines Hauptsponsors keine Erstligalizenz und trat daraufhin 2012 in der 4. Liga an. Ab 2013 spielte der Verein in der drittklassigen Druhaja Liha. 2014 folgte die Auflösung des Vereins aufgrund fehlender finanzieller Mittel.

Sportliche Erfolge 
 Belarussische Meisterschaft
 Dritter: 2005, 2008
 Belarussischer Pokal
 Sieger: 2005, 2008
 UEFA-Pokal/Europa League
 2. Qualifikationsrunde (2005/06 & 2009/10)

Statistik

Meisterschaft

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Minsk, Partizan
Sportverein (Minsk)